Andor steht für:
 Andor (Name), ein Vor- und Familienname
 Die Legenden von Andor (Brettspiel), einer kooperativen Fantasybrettspielreihe von Michael Menzel, die auf der fiktiven Welt Andor spielt
 Star Wars: Andor (Fernsehserie), einer Fernsehserie, die Teil des fiktiven Star-Wars-Universums ist